PMN steht für:
 Patientenmonitoringnetzwerk
 polymorph-nucleär
 Blei-Magnesium-Niobat, Basismaterial für Niedervolt-Aktoren
 Partido da Mobilização Nacional, Partei in Brasilien
 Prytanée Militaire de Niamey, Militärschule in Niger
 Flughafen Pumani, Pumani, Papua-Neuguinea (IATA-Code)
 Polymorphonuclear Cell, siehe Granulozyt
 PMN-Mine, Typbezeichnung für sowjetische Anti-Personenminen

Abkürzung